Niemcy:
 Dohr – dzielnica Mönchengladbach
 Dohr – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Cochem-Zell

Osoby:
 Stefan Dohr – niemiecki waltornista

Zobacz też:
 Door
 Dor
 Dorr